Radio Song (R.E.M.)
 Radio Song (Superbus)